Pet o també Petus (en llatí Paetus) va ser un cognomen romà, propi de diverses gens, derivat d'un defecte corporal o d'una característica física com Capitó, Frontó, Nasó, Var i altres. Pet es deia de la persona que tenia un defecte lleu a l'ull (Plini l'anomena Strabo) però sense una desviació completa de la vista. Aquesta imperfecció era considerada atractiva i va ser donada fins i tot com a qualificatiu a Venus. Els Paeti eren també la família més antiga de la gens Èlia, i alguns van ser coneguts pels seus coneixements del dret romà.

Personatges destacats amb aquest cognom van ser:
 Publi Eli Pet (cònsol 337 aC), cònsol el 337 aC
 Publi Eli Pet (Publius Aelius Paetus), edil plebeu el 296 aC
 Gai Eli Pet, cònsol el 286 aC 
 Quint Eli Pet (pontífex), Pontífex el 216 aC
 Publi Eli Pet (cònsol 201 aC), cònsol el 201 aC
 Sext Eli Pet, cònsol el 198 aC
 Quint Eli Pet (cònsol), cònsol el 167 aC
 Publi Autroni Pet (cònsol electe), cònsol el 65 aC
 Publi Autroni Pet (còsnol sufecte), cònsol sufecte el 33 aC
 Luci Autroni Pet, procònsol a Àfrica vers el 30 aC
 Sext Articuleu Pet, cònsol el 101
 Gai Cesenni Pet o Gai Cesoni Pet, cònsol l'any 61
 Luci Castrini Pet, magistrat local romà.
 Luci Papiri Pet, filòsof amic de Ciceró

Referències 

Cognoms romans